«Обида» — советский мультипликационный фильм Романа Качанова 1962 года, в котором применены плоские фактурные куклы в технике «перекладки».

Сюжет 
Жила-была девочка. Она часто меняла друзей. Сначала она дружила с куклой, потом — с петушком, потом — с курицей, потом — со щенком. Но пришла кукла к щенку и рассказала всё про поведение девочки. Понял щенок, что с такой девочкой дружбы не будет и ушёл. Так осталась девочка одна.

Съёмочная группа

Примечания

Ссылки 
 

Кукольные мультфильмы СССР 1962 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Романа Качанова
Мультфильмы о детях
Статьи проекта Мультипликация